Terra Alta kan syfta på:

Brasilien 

 Terra Alta (kommun), Pará,

Spanien
 Terra Alta – ett grevskap, comarca, i södra Katalonien

USA 

 Terra Alta (ort), West Virginia, Preston County, 

Robotskapade USAförgreningar